Isnos kan syfta på:

Colombia 

 Isnos (kommun), Huila, 
 Isnos (ort), Huila,